Vansittart Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Vansittart Island (ö i Australien), Tasmanien, Launceston,

Kanada 

 Nagjuttuuq, ö i Nunavut, tidigare namn Vansittart Island, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar